Lívia Drusa, mare de Cató d'Útica i de Marc Juni Brut
 Lívia Drusil·la, esposa d'August i mare de Tiberi
 Clàudia Lívia o Clàudia Livil·la, germana de Germànic Cèsar i de l'emperador Claudi
 Júlia Lívia o Júlia Livil·la, fou filla de Germànic i Agripina Major
 Gens Lívia, gens romana plebea